Jerome Bruner – psicologo statunitense
Mike Bruner – nuotatore statunitense

Pagine correlate
Brunner